De DFL-Supercup 2014 was de 15e editie van de Duitse supercup. Vicekampioen Borussia Dortmund versloeg landskampioen en bekerwinnaar Bayern München met 2-0. Daardoor mocht Dortmund voor de vijfde keer de supercup in ontvangst nemen.

Wedstrijd

Voorgeschiedenis
Het was het derde jaar op rij dat Bayern München en Borussia Dortmund elkaar troffen in het duel om de supercup. In 2012 won Bayern, in 2013 trok Dortmund aan het langste eind.

Wedstrijddetails

Supercup voetbal in 2014
Supercup voetbal Duitsland
Borussia Dortmund
FC Bayern München
Sportevenement in Dortmund